al-Sawda, jaciment arqueològic del Iemen
 Sawda bint Zama, segona esposa de Mahoma
 Mirza Muhammad Rafi Sawda, poeta indi en urdú (1713–1781)